Валентин Розе Старший — немецкий химик и фармацевт (16 августа 1736, Нойруппин — 28 апреля 1771, Берлин), приготовил легкоплавкий сплав (см. Сплав Розе).

Семья 
Сын — Валентин Розе Младший.

Примечания

Литература 
 

Химики Германии